Deuteronomos postfasciata är en fjärilsart som beskrevs av Taco Hajo van Wisselingh 1961. Deuteronomos postfasciata ingår i släktet Deuteronomos och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
postfasciata